Termenul de conferință (provine din lat. conferre = bilanț, compara) în general prin acest cuvânt se înțelege bilanțul materialului adunat și aprecierea lui.

Lista conferințelor este lungă printre acestea se pot aminti:
 Conferințe științifice de cercetare pe plan național sau internațional, unde se fac expuneri în public asupra unei teme din domeniul științei, artei, politicii etc., cu intenția de a informa, de a instrui, de a omagia etc.
 Conferințe politice, ținute de diferite organizații. Acestea sunt forruri superioare organizațiilor respective, unde se întrunesc delegații pentru a dezbate probleme ale activității organizației, a alege organele sale de conducere etc.
 Reuniune a reprezentanților unor state, ai unor organizații politice, științifice etc., cu scopul de a dezbate și de a hotărî asupra unor probleme curente și de perspectivă ale activității lor. Exemple:
 Conferințe de pace.
 Conferințe culturale.
 Conferințe navale.
 Conferința pentru Studiul Răpirilor OZN
 Conferințe de presă, unde o personalitate a vieții politice, sociale, culturale etc. face o expunere sau declarații și răspunde la întrebările reprezentanților presei.

Note